Чемпионата мира по League of Legends 2013, официальное название Чемпионат мира Третьего сезона () — третий чемпионат мира по League of Legends, видеоигре жанра боевой онлайн-арены. Он проходил в формате LAN-турнира с 15 сентября по 4 октября 2013 года в Лос-Анджелесе, США.

В июле 2013 года было анонсировано место проведения полуфиналов — «», где состоялась финальная часть прошлогоднего чемпионата. Тогда же стало известно о том, что финал турнира примет «Стэйплс-центр».

В чемпионате участвовало 14 команд. Команда «GamingGear.eu» квалифицировалась как победитель отборочного турнира для wildcard-регионов. Остальные 15 команд определились на основе региональных соревнований.

Билеты на финал турнира были распроданы через час после появления в продаже ещё до начала самого турнира.В финале встречались «SK Telecom T1» и «Royal Club». Будучи фаворитом встречи, команда из Кореи выиграла со счётом 3:0.

Общая информация

Версия игры, популярные чемпионы и стратегии 

от 22 августа 2013 года. В третьем сезоне (2013) команды старались получить преимущество по золоту как можно раньше по причине того, что эффект «снежного кома» давал очень много вышедшей вперёд команде. Можно предположить, что именно поэтому тогда были популярны гиперкерри (), то есть те чемпионы, которые слабы в начале игры, но в её ходе набирают силу стремительней остальных представителей класса, к которому они принадлежат. Такого рода персонажи доминировали в боях в конце игры. Более распространены были гиперкерри с физическим уроном, чем с магическим.

Рост популярности гиперкерри привёл к повышению эффективности класса убийц, которые вытеснили со средней линии фарм-ориентированных чемпионов. Убийцы обладали силой в начале и середине игры, которая реализовывалась при перемещении по карте с целью оказания раннего давления на другие линии. На первый план вышли лесники, способные накладывать на цель такие эффекты контроля, которые изолировали бы таковую от поддержки команды. На нижней линии стали преобладать саппорты-инициаторы и стрелки-«хулиганы» (). Такая связка заставляла соперников тратить время на уклонение от урона, из-за чего те проседали по количеству золота, выбитых из мобов на линии.

Квалификация 
По одной команде из четырёх лучших регионов по результатам All-Star Shanghai 2013 начинают турнир с 1/4 финала (выделены зелёным цветом). По итогам международного отбора место в групповой стадии получает команда из wildcard-региона (выделена жёлтым).

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Сетка

Финал 

В первой игре «Royal Club» заблокировали корейской команде ключевых чемпионов. Однако «SK Telecom T1» вышли вперёд на 10 минуте и спустя 20 минут разрушили нексус соперника. По мнению редактора Cinemablend.com Пита Хаса, это произошло потому, что игрок SKT Бэ «Bengi» Сон Юн помог своей команде сохранить контроль карты за счёт внезапных нападений (ганков).

«Royal Club» получили преимущество на ранней стадии второй игры, выйдя вперёд по убийствам — 10:7. «SK Telecom T1» сосредоточились фарме, в то время как команда из Китая тратила время на погоню за фрагами и, как следствие, корейцы получили преимущество по золоту. По мнению внештатной журналистки IGN Лии Джексон, это привело «Royal Club» в тильт, из-за чего те продолжали гнаться за убийствами находясь уже в отставании. SKT разрушили нексус «Royal Club» на 38-й минуте.

«SK Telecom T1» захватили инициативу на средней стадии третьей игры, достигнув вражеской базы на 16-й минуте и имея при этом значительный перевес по золоту. Игра закончилась на 21-й минуте в пользу SKT — это была самая односторонняя игра серии.

Итоги

Аудитория 
На финальной игре турнира в самой арене находилось 13 тыс. зрителей, интернет-трансляцию смотрели до 8,5 тыс. пользователей одновременно. Общее количество просмотров трансляций — 32 млн.

Положение команд

Примечания 

Чемпионат мира по League of Legends 2013
Киберспорт в США
Спорт в США в 2013 году